Corneil & Bernie ist eine französische Zeichentrickserie, die zwischen 2003 und 2004 produziert wurde.

Handlung 
Corneil ist ein intelligenter, sprechender Hund. Er weiß, dass es nicht besseres für ihn gibt, als ein verwöhntes Haustier zu sein und so setzt er alles daran seine Intelligenz und Sprachvermögen geheimzuhalten. Dieser Plan droht allerdings zu scheitern als der "Dogsitter" Bernie das Geheimnis von Corneil erfährt. Dadurch freunden sich die beiden aber an und Corneil versucht auch weiterhin sein Geheimnis vor anderen geheim zu halten. Gemeinsam erleben sie viele Abenteuer, wobei Corneil meist seine Intelligenz nutzt, um Bernie aus schwierigen Situationen zu helfen.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wurde zwischen 2003 und 2004 von Millimages unter der Regie von Albert Pereira Lazaro in Frankreich produziert.

Die deutsche Erstausstrahlung fand am 5. November 2003 auf KI.KA statt. Weitere Ausstrahlungen im deutschsprachigen Raum erfolgten außerdem auf Das Erste, SWR Fernsehen, Hr-fernsehen und TV5 Monde statt.

Episodenliste

Weblinks 
 
 
 
Zeichentrickserie
Fernsehserie (Frankreich)
Fernsehserie der 2000er Jahre